Dans l'univers fictif de la série télévisée Stargate SG-1, les guerriers Kull sont des guerriers puissants et redoutables créés par Anubis. Étant incapables de penser car dépourvus d'intelligence, ils obéissent bêtement à leur créateur. Ils sont équipés d'armures qui résistent aux décharges des armes énergétiques Jaffa et sont équipés de ces mêmes armes sur leurs poignets mais qui peuvent tirer de dangereuse rafales même si elles n'ont pas la puissance des armes Jaffas de plus grande taille. Ce sont des corps sans vie, conçus avec des organes disproportionnés, ce qui explique qu'il faut implanter un symbiote Goa'uld dans leur corps, ce qui leur donnera un système immunitaire des plus performants, une certaine durée de vie ainsi que l'intelligence et la ruse d'un Goa'uld, Anubis se procure d'ailleurs les symbiotes en question grâce à une reine pondeuse qu'il a assujettie. Teal'c, et maître Bra'tac ont réussi à en tuer un. Teal'c le ramena au SGC pour étude, et c'est lors de l'étude en question que Carter découvrit que le guerrier Kull n'avait aucune blessure et que c'était en fait une crise cardiaque qui avait achevé le guerrier. Jacob Carter (Selmak) et SG-1 partirent aux côtés de Bra'tac sur une planète où ils ont pu voir l'impressionnante armée de guerriers Kull qu'Anubis avait créée. La reine pondeuse d'Anubis sera détruite par une explosion déclenchée par Carter peu après. Lors de la bataille de l'Antarctique, l'armée d'Anubis a été détruite grâce à l'avant-poste des Anciens placé il y a  ans en Antarctique, entraînant la chute d'Anubis, et la fin des guerriers Kull qui n'avaient plus de maître à servir. Mais, dans les saisons suivantes, on peut apercevoir des Guerriers Kull qui servent Ba'al, mais on découvrira plus tard qu'Anubis était toujours vivant, que Ba'al était devenu son "vassal" et que les guerriers Kull obéissaient en fait à leur seul vrai maître. La majorité des guerriers Kull est tuée lors de L'Attaque des Réplicateurs contre L'Empire Goa'uld et le reste de l'Univers. Les survivants sont tous tués par maître Bra'tac et un petit bataillon de Jaffa qui s'emparent du Vaisseau de Ba'al après que ce qu'il restait de sa Flotte soit cernée par la Rébellion Jaffa.

Méchant de fiction
Goa'uld

hu:A Csillagkapu-sorozatokban szereplő fajok#Kull harcos